Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 20–27 stycznia w czeskim Libercu, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013.

Wszystkie trzy konkurencje – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz jedna drużynowa (skoki mężczyzn) − zostały rozegrane na średniej skoczni Ještěd. Konkurs kobiet był ósmą w historii rywalizacją o tytuł mistrzyni świata w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty trzeci.

Drużynowego złotego medalu broniła reprezentacja Norwegii wśród mężczyzn i Japonii wśród kobiet. Indywidualny złoty medalista, Słoweniec Nejc Dežman, jako senior nie był już uprawniony do startu, ale w mistrzostwach uczestniczyli srebrni medaliści: Jaka Hvala i Aleksander Zniszczoł. Prawo obrony tytułu miała zwyciężczyni wśród skoczkiń, Japonka Sara Takanashi.

Po raz drugi w historii, konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich odbyły się na terenie Czech. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1993 roku w Harrachovie.

Do mistrzostw zgłoszonych zostało 76 skoczków z 22 państw i 51 skoczkiń z 12 państw. Łącznie w skokach narciarskich uczestniczyło 127 zawodników i zawodniczek z 23 narodowych reprezentacji.

Przed zawodami

Faworyci 

Przed zawodami wśród faworytów w rywalizacji mężczyzn wymieniano Słoweńca Jaka Hvalę, Niemców Andreasa Wellingera i Karla Geigera, Austriaków Stefana Krafta i Patricka Streitlera (ostatecznie nie znalazł się w składzie Austrii na żaden z konkursów) oraz Polaka Aleksandra Zniszczoła. Najczęściej wymienianymi przez ekspertów zawodnikami z tej grupy byli Hvala, Wellinger i Kraft, którzy przed mistrzostwami punktowali w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2012/2013. Po przeprowadzeniu oficjalnych serii treningowych wśród faworytów konkursu indywidualnego mężczyzn wymieniano Krafta i Hvalę, którzy, zdaniem ekspertów, byli największymi faworytami tej rywalizacji, a także Polaków: Bartłomieja Kłuska i Klemensa Murańkę, Japończyka Reruhi Shimizu, Słoweńców: Anže Semenicia i Cene Prevca, Niemców Wellingera i Geigera, Austriaka Philippa Aschenwalda i Norwega Matsa Søhagena Berggaarda. Bukmacherzy przed konkursem indywidualnym mężczyzn szanse na zwycięstwo najwyżej oceniali w przypadku Hvali, a nieco niżej w przypadku Krafta i Wellingera.

Wśród kobiet przed zawodami wśród faworytek wymieniane były: Amerykanka Sarah Hendrickson, Japonka Sara Takanashi i Francuzka Coline Mattel, a także Włoszka Evelyn Insam. Po przeprowadzeniu oficjalnych serii treningowych wśród faworytek konkursu indywidualnego kobiet wymieniano Hendrickson, Takanashi, Mattel i Insam, a również Słowenki: Katję Požun, Špelę Rogelj i Emę Klinec. Z kolei bukmacherzy najwięcej szans na końcowe zwycięstwo dawali Hendrickson i Takanashi, a wśród faworytek wymieniali także Insam, Mattel i Rogelj.

W przypadku konkursów drużynowych u mężczyzn wśród faworytów wymieniano Słoweńców i Polaków, a u kobiet Słowenki, Japonki i Niemki.

Program zawodów 
Przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawiony został program wszystkich konkurencji. Pierwszy oficjalny trening skoków będzie miał miejsce 22 stycznia 2013, a ostatnimi zawodami będą konkursy drużynowe kobiet i mężczyzn na skoczni normalnej. Łącznie odbędą się cztery konkursy – po dwa indywidualne i drużynowe, a także sześć oficjalnych serii treningowych (4 przed konkursami indywidualnymi i 2 przed drużynowymi) oraz po jednej serii próbnej przed każdym z konkursów.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy program wydarzeń w ramach konkurencji skoków narciarskich, które zostaną przeprowadzone jako część mistrzostw świata juniorów.

Przebieg zawodów 
24 stycznia odbyły się zawody indywidualne kobiet i mężczyzn. W tych pierwszych tytuł zdobyty przed rokiem obroniła liderka Pucharu Świata Japonka Sara Takanashi. Srebrny medal zdobyła Włoszka Evelyn Insam, a brązowy Słowenka Katja Požun. Wśród mężczyzn zwyciężył Słoweniec Jaka Hvala, z niemal dwudziestopunktową przewagą nad drugim Klemensem Murańką. Trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft.

26 stycznia odbyły się zawody drużynowe. Wśród kobiet zwyciężyły Słowenki w składzie: Urša Bogataj, Ema Klinec, Špela Rogelj i Katja Požun. Srebrny medal zdobyła reprezentacja Francji (Léa Lemare, Océane Avocat Gros, Julia Clair, Coline Mattel), a brązowy reprezentacja Niemiec (Ramona Straub, Pauline Heßler, Svenja Würth, Katharina Althaus). Również wśród mężczyzn najlepsza była reprezentacja Słowenii, w składzie: Anže Semenič, Ernest Prišlič, Cene Prevc i Jaka Hvala. Srebrny medal zdobyli reprezentanci Polski (Bartłomiej Kłusek, Krzysztof Biegun, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka), a brązowy Niemcy (Karl Geiger, Michael Dreher, Tobias Löffler, Andreas Wellinger).

Obiekt 
Wszystkie cztery konkursy (po dwa indywidualne i drużynowe) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 odbędą się na skoczni normalnej (HS100) wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich Ještěd w Libercu.

Jury 
Dyrektorem konkursów z ramienia FIS w skokach narciarskich na MŚJ w Libercu będzie Horst Tielmann. Sędzią technicznym mianowany został Ryszard Guńka, a jego asystentem będzie Thomas Hasslberger.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (24.01.2013)

Konkurs drużynowy (26.01.2013)

Kobiety

Konkurs indywidualny (24.01.2013)

Konkurs drużynowy (26.01.2013)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2013
Skoki narciarskie w Czechach
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013